Silver Star Mountain steht für:
 Silver Star Mountain (Okanogan County, Washington), Berg der Kaskadenkette, Washington, USA
 Silver Star Mountain (Skamania County, Washington), erloschener Vulkan in Washington, USA
 Silver Star Mountain Resort, Skigebiet in Kanada